Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1990, disputat al circuit de Silverstone el 15 de juliol del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 07. 428 

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 11. 291 (a la volta 51)

Referències 
 

Gran Bretanya
1990